De Tippeligaen 2014 was het 70ste seizoen van de hoogste voetbalcompetitie in Noorwegen. De competitie begon op 28 maart, twee weken later dan normaal gebruikelijk. Er was drie weken zomerstop in juni gedurende het wereldkampioenschap voetbal 2014. Het seizoen liep af op 9 november 2014.

De competitie bestond uit 16 clubteams; de beste 13 teams van het voorgaande seizoen (2013) en de nummer 14 Sarpsborg 08 FF die de play-offs won tegen Ranheim Fotball met daarbij de gepromoveerde clubs FK Bodø/Glimt en Stabæk Fotball die uit de Adeccoligaen afkomstig waren.

Op 4 oktober 2014 behaalde Molde FK in de uitwedstrijd met Viking FK (1-2 winst) de Noorse landstitel en was het voor achtervolger Odd met nog vier speelrondes te gaan niet meer te achterhalen.

Voortgang 
 De openingswedstrijd was op vrijdag 28 maart 2014 tussen Molde FK - Valerenga IF, met een 2-0 overwinning voor de thuisploeg.
 Op 13 april 2014 debuteerde Martin Ødegaard op 15-jarige leeftijd voor Strømsgodset IF, in de thuiswedstrijd tegen Aalesunds FK. Ødegaard was daarmee de jongste debutant ooit in de Tippeligaen
 Vidar Orn Kjartansson verbrak het club record van Topscorer door Jørn Andersen (in 1985 topscorer met 23 goals) voorbij te gaan met de meeste treffers voor Valerenga IF met 25 goals. Ook was er sinds 1998 niet meer zoveel gescoord in de Tippeligaen, toen werd Sigurd Rushfeldt topscorer met 25 goals.
Kleine feiten - er werden 240 wedstrijden gespeeld, er werd 735 keer gescoord dit seizoen (3,06 gemiddeld per wedstrijd), de meeste goals vielen in de wedstrijd Viking FK - Valerenga IF (5-5) op 2 augustus 2014, er werden 564 gele kaarten getrokken en 14 rode kaarten dit seizoen, het hoogste bezoekers aantal (20,442) trok de wedstrijd Rosenborg BK - Stabaek op 16 mei 2014, het laagste bezoekers aantal (2,511) trok de wedstrijd Sogndal - Sarpsborg 08 op 4 april 2014, Molde FK bleef het langst ongeslagen (9 wedstrijden) tot 23 mei 2014.

Teams

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie-degradatie

Mjøndalen IF promoveert naar de Tippeligaen, SK Brann degradeert naar de 1. divisjon.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met zeven of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Toeschouwers

Molde FK

Bijgaand een overzicht van de spelers van Molde FK, die in het seizoen 2014 onder leiding van trainer-coach Tor Ole Skullerud de titel opeisten in de Tippeligaen.

Zie ook 
 1. divisjon 2014
 Noorse voetbalbeker 2014
 Noors voetbalelftal in 2014

Tippeligaen
Competitievoetbal 2014